Гонсалес Лопес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гонсалес Лопес, Густаво — венесуэльский государственный и военный деятель, генерал-аншеф.
 Гонсалес Лопес, Луис (1900—1965) — политический деятель Гватемалы, член Верховного Суда с 1945 до 1951 годы.